Franciaország
Thieux, település Oise megyében
Thieux, település Seine-et-Marne megyében